

События 

 1079—1105 — герцог Швабии Фридрих I.
 Женитьба Фридриха I, герцога Швабии, на Агнес, дочери Генриха IV. Начало рода Гогенштауфенов.
 Болеслав II Смелый казнит епископа Кракова Станислава. Заговор против Болеслава II и его свержение.
 Битва при Скайхилле между мэнской армией и норвежскими силами Годреда I Крована. Сражение закончилось победой Норвегии.
 Владислав Герман изгоняет своего брата, короля Польши Болеслава II Смелого в Венгрию и становится князем Польши (без королевского титула).
 1079—1102 — король Польши Владислав I Герман, брат Болеслава II.
 1079/1080 — правители Мурсии становятся вассалами Севильи.
 В Азии поднял мятеж Никифор Мелиссин.
 Древнерусский князь Олег Святославич пленён хазарами и отправлен в Константинополь, а его брат Роман Святославович убит половцами.
 1079—1083 — Олег Святославич в Константинополе. Женитьба на Феофании Музалон.
 Война сельджуков с Фатимидами.
 1079—1095 — султан сирийских Сельджукидов Тутуш I.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1079 году
 8 августа — Император Японии Хорикава.
 Пьер Абеляр, французский философ-схоласт;
 Годфруа Амари де Мальфет, граф де Монмирай де Апремон де Папенкур (Годфруа Отважный)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1079 году
 Станислав Щепановский
 Роман Святославич
 Гампопа — один из основателей школы тибетского буддизма кагью.

См. также

Примечания